Sumatra, een Indonesisch eiland
 Sumatra (Harlingen), een monumentaal pand in Harlingen, in de Nederlandse provincie Friesland
 Sumatra (schip uit 1890), een Nederlands pantserdekkorvet
 Sumatra (schip uit 1926), een Nederlandse kruiser van de Javaklasse
 Sumatra PDF, een computerprogramma voor het lezen van onder meer pdf-bestanden
 Sumatrahoen, een oorspronkelijk Sumatraans kippenras